Szalajka-völgy, kedvelt idegenforgalmi célpont Szilvásvárad mellett
 Szalajka-forrás, forrás a Szalajka-völgyben, Szilvásvárad közelében
 Szalajka-patak (Heves megye), patak Szilvásvárad területén, ahol a Fátyol-vízesés is található
 Szalajka-patak (Nógrád megye), patak a Mátra nyugati részén, a Zagyva folyó vízgyűjtő területén

Egyéb hasonló elnevezések 
 Szalajkavölgyi Állami Erdei Vasút